Ducun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ducun (socken i Kina), Hebei, 
 Ducun Zhen, socken, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar